Сла́вина — женская форма русской фамилии :

 Известные носители 
 Славина, Александра Владиславовна (1886—1954) — русская и советская актриса.
 Славина, Зинаида Анатольевна (1940—2019) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР.
 Славина, Ирина Вячеславовна (1973—2020) — российская журналистка и общественный деятель.
 Славина, Лия Соломоновна (1906—1988) — советский психолог.
 Славина, Мария Александровна (в замужестве баронесса Медем; 1858—1951) — русская оперная певица и педагог, меццо-сопрано.
 Славина, Нина Павловна (1928—2000) — советская художница.
 Славина, Татьяна Андреевна (род. 1934) — советский архитектор.